Název Černí baroni může znamenat:
 označení příslušníků Pomocných technických praporů („pétépáků“)
 Černí baroni – román Miloslava Švandrlíka
 Černí baroni – film Zdeňka Sirového natočený podle Švandrlíkova románu
 Černí baroni – televizní seriál